Gewerkschafterviertel heißen verschiedene Stadtviertel in Deutschland:
 Viertel in Berlin-Kreuzberg
 Siedlung in Recklinghausen, synonym zu Lohwegsiedlung